Гри́хтинг () — немецкая фамилия. Известные носители:
Грихтинг, Грациелла — швейцарская кёрлингистка.
Грихтинг, Дамиан (род. 1973) — швейцарский кёрлингист.
Грихтинг, Мартин (род. 1967) — швейцарский теолог.
Грихтинг, Стефан (род. 1979) — швейцарский футболист.